Le Mont est le nom ou partie du nom de plusieurs communes ou localités :

Le Mont, hameau de la commune de Daverdisse

Le Mont-Bellevue, arrondissement de la ville de Sherbrooke

Le Mont, ville de l'État de New York

Le Mont, commune du département des Vosges
 Le Mont, ancienne commune du département du Jura aujourd'hui intégrée à Dramelay
 Le Mont, hameau de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval
 Le Mont-Dieu, commune des Ardennes
 Le Mont-Dore, commune du Puy-de-Dôme
 Le Mont-Dore, station de sports d'hiver du Puy-de-Dôme 
 Le Mont-Dore, ville de Nouvelle-Calédonie
 Le Mont-Mesly, quartier de Créteil
 Le Mont-Saint-Adrien, commune de l’Oise
 Le Mont-Saint-Michel, commune de la Manche

Le Mont-sur-Lausanne, commune du canton de Vaud
 Le Mont-Pèlerin, localité de la commune de Chardonne dans le canton de Vaud

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme